Johan Alcén (né le  à Sandviken en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Brynäs IF || Elitserien ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || IFK Arboga || Allsvenskan ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2006-2007|| Brynäs IF || Elitserien ||32 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Brynäs IF || Elitserien ||39 ||4 ||6 ||10 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Brynäs IF || Elitserien ||50 ||1 ||1 ||2 ||20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 || Rögle BK || Elitserien || 47|| 2|| 6|| 8|| 26|| || || || ||
|-
|2010-2011 || Leksands IF || Allsvenskan || 31|| 4|| 7|| 11|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| HC Vita Hästen || Division 1 || 6|| 2|| 5|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Mora IK || Allsvenskan || 50|| 8|| 17|| 25|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Mora IK || Allsvenskan || 44|| 11|| 14|| 25|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Mora IK || Allsvenskan || 50 || 12 || 26 || 38 || 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Mora IK || Allsvenskan || 32|| 5|| 4|| 9|| 24|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2015-2016 || Brynäs IF || SHL || 50 || 3 || 2 || 5 || 34 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2016-2017 || Brynäs IF || SHL || 48 || 5 || 2 || 7 || 4 || 19 || 2 || 8 || 10 || 8
|-
|2017-2018 || Brynäs IF || SHL ||51 ||8 || 5|| 13|| 38|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2018-2019 || Brynäs IF || SHL ||50 ||5 ||5 ||10 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Brynäs IF || SHL ||50 ||1 ||3 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021|| Brynäs IF || SHL ||51 ||2 ||2 ||4 ||12 || 5||1 ||0 ||1 ||0

Au niveau international 

| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 3|| 4|| 2|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Sandviken
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Rögle BK
Joueur du Leksands IF
Joueur du Mora IK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Vita Hästen